

Codici 
 A89 – codice ECO della difesa olandese, apertura degli scacchi

Strade 
 Autoroute A89 – autostrada francese Lione – Bordeaux